Vysšaja Liga 1976 (primavera)
 Vysšaja Liga 1976 (autunno)